Stor-Öretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Öretjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Öretjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (17,9 ha)
Stor-Öretjärnen (Föllinge socken, Jämtland, på Käringrisflon), sjö i Krokoms kommun, 
Stor-Öretjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,

Se även
Öretjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn